Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Repräsentantenhauses von Malta in der Wahlperiode von 1947 bis 1950.

Quelle: Maltadata

Einzelnachweis 

1947
Malta, Parlamentsabgeordnete #1947
Malta, Parlamentsabgeordnete #1947